Palais Kaunitz ist der Name folgender Palais:

 Palais Kaunitz (auch Palais Albrechtsburg und Palais Esterházy), mehrfach umgebautes Gartenpalais im Wiener Stadtteil Mariahilf; heute Neubau des Amerlinggymnasiums
 Palais Kaunitz-Wittgenstein, Palais in Laxenburg in Niederösterreich
 Palais Kaunitz-Metternich, ehem. Palais im 3. Wiener Gemeindebezirk, siehe Italienische Botschaft in Wien
 Palais Kaunitz-Liechtenstein im 1. Wiener Gemeindebezirk, siehe Stadtpalais Liechtenstein
 Palais Kaunitz (Prag) - Kaunický palác in Prag